Die Enduro-Weltmeisterschaft 2019 war die 30. in der Geschichte der FIM Enduro-Weltmeisterschaft.

Allgemeines und Punkteverteilung 
Die Regularien und die Klasseneinteilungen des Vorjahres wurden beibehalten. Zusätzlich erfolgten in dieser Saison erstmal Wertungen im Enduro Open World Cup und hier unterteilt nach Zweitakt (Open 2-s), Viertakt (Open 4-s) und Senioren (Open Senior) jeweils ohne Hubraumbegrenzung. Für die Fahrerwertung zählten die besten 8 Ergebnisse der Saison, in der Klasse Open Senior betrug das Mindestalter 37 Jahre.

Rennkalender 
Es wurden insgesamt sieben WM-Läufe durchgeführt.

Enduro 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro 3

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro GP

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Junior

Junior 1

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Junior 2

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Meisterschaftswertung

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Enduro Youth

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Frauen

Teams und Fahrerin

Rennergebnis und Fahrerwertung

Enduro Open World Cup

Open 2-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open 4-s

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Open Senior

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Fahrerwertung

Weblinks 
 baboons.de - Enduro WM
 endurogp.org
 fim-live.com - Enduro

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Motorsportsaison 2019